Church Street School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church Street School (New Jersey), NRHP-Nr. 95001042
 Church Street School (North Carolina), NRHP-Nr. 90000355